

Arte
 Madonna Aldobrandini – dipinto a olio su tavola di Raffaello
 Nozze Aldobrandini – pittura romana ad affresco

Architettura
 Palazzo Aldobrandini – edificio storico di Firenze
 Palazzo Aldobrandini Chigi – edificio storico di Roma
 Palazzo Borghese-Aldobrandini – edificio storico di Firenze
 Villa Aldobrandini – villa di Frascati
 Villa Aldobrandini – villa di Roma
 Villa Costantini Morosini Papadopoli-Aldobrandini – villa veneta di Vittorio Veneto

Persone
 Aldobrandini – nobile famiglia originaria di Firenze
 Alessandro Aldobrandini – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Baccio Aldobrandini – cardinale italiano
 Bonifazio Bevilacqua Aldobrandini – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Camillo Aldobrandini – militare italiano
 Cinzio Passeri Aldobrandini – cardinale italiano
 Giovanni Aldobrandini – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giovanni Francesco Aldobrandini – generale e diplomatico italiano
 Giovanni Francesco Biandrate di San Giorgio Aldobrandini – cardinale, vescovo cattolico e giurista italiano
 Ippolito Aldobrandini, noto come Papa Clemente VIII – 231º papa della Chiesa cattolica
 Ippolito Aldobrandini – cardinale italiano
 Margherita Aldobrandini – duchessa di Parma
 Niccolò Papadopoli-Aldobrandini – banchiere, politico e numismatico italiano
 Pietro Aldobrandini – cardinale italiano
 Olimpia Aldobrandini (1567-1637) – nobildonna italiana
 Olimpia Aldobrandini (1623-1681) – nobildonna italiana
 Silvestro Aldobrandini – avvocato, giurista e politico italiano
 Silvestro Aldobrandini – cardinale italiano

Altro
 Museo del tessile e dell'abbigliamento Elena Aldobrandini – museo tessile di Napoli